L'édition 2003 du championnat du monde de roller in line hockey fut la  organisée par la Fédération internationale de roller sport, et s'est déroulé à  Pisek en République tchèque au Zimni Stadion du  au .

Équipes engagées

Phase préliminaire

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Tableau final

Matchs pour la

Matchs pour la

Matchs pour la

Bilan

Références 
Site officiel de la compétition
Sports123.com

2003
Roller in line hockey
Roller in line hockey 2003
Sport en Tchéquie en 2003